Kaliwiro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kaliwiro, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kaliwiro, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar